Alpen Trophy 2018 – ósme zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2018/2019. Zawody rozgrywano od 14 do 18 listopada 2018 roku w hali OlympiaWorld Innsbruck w Innsbrucku.

Wśród solistów triumfował Włoch Daniel Grassl, zaś wśród solistek Rosjanka Anna Tarusina. W konkurencji par sportowych, która nie została zaliczona do cyklu Challenger Series zwyciężyli Rosjanie Anastasija Miszyna i Aleksandr Gallamow. W parach tanecznych złoto zdobyli Włosi Charlène Guignard i Marco Fabbri.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe 
Konkurencja par sportowych podczas zawodów Alpen Trophy 2018 nie została zaliczona do klasyfikacji Challenger Series. Minimalna wymagana liczba par wynosi 5 z co najmniej 3 państw należących do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU).

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2018
2018 w łyżwiarstwie figurowym
2018 w Austrii